Nea är ett släkte av skalbaggar. Nea ingår i familjen Dryophthoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar